Beenmergkanker is een vorm van kanker die zich op twee manieren voordoet:

De ziekte van Kahler (multipel myeloom)
De ziekte van Waldenström (macroglobulinemie)